Název Habrovany má více obcí:
 Habrovany (okres Ústí nad Labem) – obec v okrese Ústí nad Labem
 Habrovany (okres Vyškov) – obec v okrese Vyškov